Lü Ji, autre nom de Yong Ji, souverain de la dynastie Shang.
 Lü Ji, peintre chinois, né én 1477.